Robert Barker peut désigner :  
 Robert Barker (1568/1570-1645), imprimeur anglais ;
 Robert Barker (1739-1806), peintre anglais d'origine irlandaise.

Patronyme anglais